James River kan syfta på följande:

 James River, Alberta, ett vattendrag i Kanada
 James River, Northern Territory, ett vattendrag i Australien
 James River, Virginia, ett vattendrag i USA
 James River (biflod till Missouri), ett vattendrag i North Dakota och South Dakota, USA